NGC 3436 (другие обозначения — MCG 1-28-16, ZWG 38.39, MK 1266, PGC 32633) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Льва. Открыта Дэвидом Тоддом в 1877 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3436
Лев (созвездие)